Anastasia Manstein-Chirinsky (1912-2009), citoyenne russe ;
 Erich von Manstein (1887-1973), Generalfeldmarschall allemand de la Seconde Guerre mondiale ;
 Gustav von Manstein (1805-1877), général prussien, grand-père adoptif du précédent ;
 Vladimir von Manstein (1894-1928), général russe blanc.
Patronyme germanique